Ки́ра — женское русское личное имя, парное к мужскому Кир.

Происхождение имени 

Имя Кира может иметь различное происхождение. Оно может быть женским вариантом мужского имени Кир, происходящего от , или персидского царского имени Кир (,  Куруш), означающего «как солнце». Также может происходить от индийского гендерно-нейтрального имени Кирана, которое в современном хинди звучит как «Киран» (, от   «луч света»). Помимо этого, Кира — это англицизированная форма ирландского имени Кьяра. Имя Кира распространено в Японии, где оно означает «сияющий(-ая)».

Именины 
Православные именины:
 28 февраля (13 марта по новому стилю в невисокосный год или 12 марта по новому стилю в високосный год) — Кира Берийская (IV век — V век) — сирийская дева, затворница;
 26 сентября (9 октября — по новому стилю) — Кира — мученица;
 4 декабря (17 декабря — по новому стилю) — Кира Оболенская — новомученица.
Католические именины:

 5 января — Кира (Кера, Киара), аббатиса Килкири;
 3 августа — Кира Берийская.

Известные носители 
 Кира Муратова — советская и украинская киноактриса, кинорежиссёр и сценарист. Народная артистка Украинской ССР.
 Кира Иванова — первая советская фигуристка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.
 Кира Найтли — британская актриса.
 Кира Пластинина — российский модельер.
Кира Ярмыш — писательница, пресс-секретарь российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Вымышленные персонажи 
 Кира Нерис — персонаж фантастического сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9».
 «Кира» в данном случае фамилия
Кира Йошикаге - главный анготонист из аниме<Невероятные приключения джоджо>. Серийный убийца который скрывался годами в городе Морио

Примечания

Ссылки 

Русские женские имена